Asia League Ice Hockey 2014/2015 var den 12:e säsongen av Asia League Ice Hockey. Nio lag från fyra länder deltar, och har spelat sammanlagt 216 matcher (48 omgångar). Grundserien spelades med start den 6 september 2014, fram till och med den 22 februari 2015. Inför säsongen anslöt det ryska laget Sachalin Sea Lions till ligan.

Grundserien

Tabell
Nedan ses slutställningen för grundserien.

Slutspelet
Inför slutspelet möttes fyran och femman i grundserien i en förkvalificering (i tabellen nedan kallad kvartsfinal) i bäst av tre matcher, där vinnaren gick till semifinal mot ettan i grundserien. Semifinalerna och finalen avgjordes i bäst av sju matcher; nedan ses utgången.

Källor 

Ishockeysäsongen 2014/2015
2014/2015
2014 i Japan
2014 i Kina
2014 i Ryssland
2014 i Sydkorea
2015 i Japan
2015 i Kina
2015 i Ryssland
2015 i Sydkorea